

Geografia 
 Masur – città dello shahrestān di Khorramabad, nella provincia del Lorestan in Iran

Persone 
 Daniel Masur – tennista tedesco
 Kurt Masur – direttore d'orchestra tedesco
 Richard Masur – attore statunitense
 Wally Masur – ex tennista australiano